La Zona Euro-Africana (European and African Zone) è una delle tre divisioni zonali della Coppa Davis 2006.

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Girone 1
Località: Teniski Klub MLADOST, Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina (Terra)
Data: 19-23 luglio

Monaco e Estonia promosse al Gruppo II della Coppa Davis 2007.
Armenia e Andorra retrocessa nel Gruppo IV della Coppa Davis 2007.

Girone 2
Località: BTA Centre (Notswane Courts), Gaborone, Botswana
Data: 26-30 luglio

Danimarca e Nigeria promosse al Gruppo II della Coppa Davis 2007.
Botswana e Rwanda retrocesse nel Gruppo IV della Coppa Davis 2007.

Gruppo IV
Località: Marsa Sports Club, Marsa, Malta (Cemento)
Data: 19-23 luglio

Mauritius, Madagascar, Islanda, e San Marino promosse al Gruppo III della Coppa Davis 2007.

Collegamenti esterni
 

Coppa Davis 2006